Sonnerat ist der Familienname folgender Personen:
 Jérôme Sonnerat (* 1985), französischer Fußballspieler  
 Pierre Sonnerat (1748–1814), französischer Naturwissenschaftler und Entdecker